moździerz – rodzaj działa
 moździerz kuchenny
 moździerz laboratoryjny
 Moździerz – dawna nazwa wsi Soczewka